

Astronomie 
 (21418) Bustos, astéroïde.

Patronymie 

 Cristián Bustos (1965-), triathlète chilien ;
 Crystl Bustos (1977-), joueuse américaine de softball ;
 David Bustos (1990-), athlète espagnol, spécialiste du demi-fond ;
 Diego Daniel Bustos (1974-), joueur argentin de football ; 
 Esteban Bustos (1992-), pentathlonien chilien ;
 Martín Bustos Moyano (1985-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Maximiliano Bustos (1986-), joueur argentin de rugby à XV.
 Natacha Bustos (1981-), dessinatrice espagnole de bande dessinée ;
 Silvano Bustos (1966-), basketteur espagnol.

Toponymie 

 Bustos, municipalité des Philippines